DataLife Engine.
 Direct Lithium Extraction (DLE) — прямое извлечение лития.